Dienstaltersliste (sporadisch gespeld met Fugen-s als Dienstaltersliste, vroeger ook wel anciënniteitslijst volgens het gebruikte ordeningsprincipe van anciënniteit). Het was een officiële lijst van een staatsorganisatie, dat een overzicht van het personeelsbestand gaf.

Bekende Dienstalterslisten:
 Dienstaltersliste des Duitse Rode Kruis (twee versies van bekend: 20 april 1939 en 1 juli 1940)
 Dienstaltersliste der Offiziere des deutschen Reichsheeres, der kaiserlichen Marine und der Kaiserlichen Schutztruppen 
 Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, zie Dienstalterslisten der SS
 Dienstaltersliste der Waffen-SS, zie Dienstalterslisten der SS
 Dienstaltersliste des Reichsarbeitsdienstes

Terminologie van nazi-Duitsland
Wehrmacht
Organisatie in de Tweede Wereldoorlog
Paramilitaire organisatie
SS